Palazzo Milesi – edificio a Gromo in provincia di Bergamo
Palazzo Milesi – edificio a Roma